Друази́ () — название нескольких коммун во Франции:
 Друази — в департаменте Верхняя Савойя
 Друази — в департаменте Эна
 Друази — в департаменте Эр